Sheffer est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Craig Sheffer (1960 -), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Doron Sheffer (1972 -), joueur israélien de basket-ball ;
 Henry Maurice Sheffer (1882 - 1964), logicien américain.